Acadian peut désigner :
 Acadian, un constructeur automobile canadien.

Voir aussi 
 Acadian Driftwood, une chanson du groupe canadien The Band
 Acadian Lines, une compagnie d'autobus canadienne